Леми:

 Леми — муниципалитет в Бразилии, штат Сан-Паулу
 Леми — община в провинции Южная Карелия, губерния Южная Финляндия, Финляндия